Арабия може да се отнася за:
 Саудитска Арабия – държава на Арабския полуостров;
 Арабския полуостров и страните, разположени на него;
 Арабските страни като цяло (или Арабската лига);
 Арабския халифат – историческа държава, заемала части от Азия, Африка и Европа;
 Арабия – римска провинция в Югозападна Азия;
 Разказа „Арабия“ на Джеймс Джойс от „Дъблинчани“;
 Шрифта „Арабия“ от Corel Draw.